Die Tweede Divisie 1967/68 war die zwölfte Spielzeit der dritthöchsten niederländischen Fußballliga. An ihr nahmen 20 Mannschaften teil.

Modus 
Die Vereine spielten an insgesamt 38 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die drei besten Mannschaften stiegen in die Eerste Divisie auf.

Vereine 
Zu den verbliebenen 18 Mannschaften der letzten Saison kamen aus der Eerste Divisie die Absteiger BV De Graafschap und SC Drente. RKSC Helmondia '55 trat als Helmond Sport an.

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore
für Aufstieg: 1. Punkte – 2. Play-offs

Play-off 
Die punktgleichen Teams auf den Plätzen Zwei bis Vier ermittelten den zweiten und dritten Aufsteiger.

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Weblinks 
 Tweede Divisie auf RSSSF

1967
Fußballsaison 1967/68